L'édition 2007 du tournoi de tennis de Bâle se déroule du 22 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Faits marquants

Format de la compétition 
Le Davidoff Swiss Indoors Basel change de surface, les 8 dernières éditions se sont déroulées sur moquette en intérieur. L'édition 2007 marque le retour du tournoi sur dur et d'une finale en 2 sets gagnants.

Lauréats 
Le tenant du titre Roger Federer, remporte son  en simple en battant en finale Jarkko Nieminen. Il s'agit de son  et  sur dur en carrière. C'est la  qu'il s'impose à Bâle, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale James Blake et Mark Knowles. Il s'agit de leur  et  respectif.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bâle
ATP 2007
Sport en Suisse en 2007
Tennis en octobre 2007